AmaZulu FC (Południowa Afryka) – klub piłkarski z RPA
 AmaZulu FC (Zimbabwe) – klub piłkarski z Zimbabwe
 Amazulu – brytyjska grupa muzyczna